Департамент Рио-Куарто  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Территория — 18394 км². Население — 246393 человек. Плотность населения — 13,40 чел./км².

Административный центр — Рио-Куарто.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Каламучита
на северо-востоке — с департаментом Терсеро-Арриба
на востоке — с департаментом Хуарес-Сельман
на юго-востоке — с департаментом Пресиденте-Роке-Саенс-Пенья
на юге — с департаментом Хенераль-Рока
на западе — с провинцией Сан-Луис

Административное деление

Муниципалитеты
Рио-Куарто
Ачирас
Аделия-Мария
Альсира-Хихена
Альра-Корраль
Берротаран
Бульнес
Чахан
Коронель-Байгоррия
Коронель-Мольдес
Элена
Ла-Каутива
Лас-Асекиас
Лас-Игерас
Лас-Вертьентес
Монте-де-лос-Гаучос
Сампачо
Сан-Басилио
Санта-Каталина
Тоскита
Викунья-Маккена

Коммуны
Чукуль
Лас-Альбаакас
Лас-Пеньяс-Суд
Малена
Суко
Вилья-Эль-Чакай
Вашингтон

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова